Садовники — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по названию ныне не существующего населенного пункта.

История 

Открыт в 1921 году в составе пускового участка Холмск (Кита-Маока) — Чехов (Нода) под названием Мосирохо. Возможно, во времена Карафуто имела путевое развитие.

Описание 

Платформа представляет собой обычный остановочный пункт с короткой низкой посадочной платформой. Билетные кассы и навесы от дождя отсутствуют.

Деятельность 

По состоянию на декабрь 2010 года платформа обслуживает 2 пары пригородных дизельных поездов Холмск-Северный — Чехов и Холмск-Северный — Чехов — Томари.

Ссылки 
 Расписание поездов в проекте unla.webservis.ru
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Садовники // Тарифное руководство № 4

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области